Loofs ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Loofs (1858–1928), deutscher evangelischer Kirchenhistoriker
 Friedrich Otto Armin Loofs (Pseudonym: Armin Steinart; 1886–1930), deutscher Arzt und Schriftsteller